Das Dameneinzel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Chris Evert, das Goolagong in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1974